Trà Vinh (provincie), een provincie in Vietnam.
 Trà Vinh (stad), een stad in de provincie Trà Vinh.
 Trà Vinh (rivier), een rivier in Vietnam.
 Trà Vinh (Quảng Nam), een xã in district Nam Trà My, provincie Quảng Nam, Vietnam.